Barkhàtovo (Altai), localitat de la república de l'Altai, a Rússia
 Barkhàtovo (Krasnoiarsk), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia